Eschbach (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Eschbach-au-Val: municipi francès del departament de l'Alt Rin
 Eschbach (Baden-Württemberg): ciutat alemanya de l'estat de Baden-Württemberg
 Eschbach (Rhein-Lahn): municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat
 Eschbach (Südliche Weinstraße): municipi alemany de l'estat de Renània-Palatinat
 Eschbach (Washington): concentració de població designada pel cens estatunidenca de l'estat de Washington